Čir může znamenat:
 čir (ryba) – síh nosatý (Coregonus nasus)
 Čir (řeka) – přítok Donu